Boothiomyces är ett släkte av svampar. Boothiomyces ingår i familjen Terramycetaceae, ordningen Rhizophydiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Boothiomyces